Fiorini är ett italienskt efternamn och kan avse bland andra:

 Giuseppe Fiorini (1861 – 1934), italiensk instrumentmakare
 Ippolito Fiorini (omkring 1549 – 1621), italiensk kompositör, lutspelare och musiklärare
 Lando Fiorini (född 1938), italiensk skådespelare och sångare
 Matteo Fiorini (geograf) (1827 - 1901), italiensk geograf
 Matteo Fiorini (politiker) (född 1978), sanmarinsk politiker
 Raffaele Fiorini (1828 – 1898), italiensk instrumentmakare

Se även 
 Fiorina
 Fiorino

Italienska efternamn